Бе́ргхоф ( — «горный двор») — в 1928—1945 резиденция Адольфа Гитлера в долине Берхтесгадена в Баварских Альпах. Построен в 1916 году, до перестройки в 1936 году носил название «Дом Вахенфельд» () и принадлежал вдове коммерческого советника Винтера из Букстехуде, девичья фамилия которой была Вахенфельд.

Дом Вахенфельд (1916—1936) 
В 1928 году лидер НСДАП Адольф Гитлер снял дом за 100 марок в месяц и сразу же пригласил туда из Австрии сводную сестру Ангелу Раубаль, которая до середины 30-х годов вела хозяйство. В результате срежиссированного ночного поджога фабрики Винтера в 1933 году Гитлер выкупил Дом Вахенфельд за 40 000 золотых марок.

Позднее дом дважды был реконструирован по личному проекту Гитлера мюнхенским архитектором Алоисом Дегано. Последняя перестройка дома была произведена в 1936 году, после чего Дом Вахенфельд стал именоваться Бергхофом. Рассказывает А. Гитлер:
Я боялся, что из-за своих размеров дом не впишется в ландшафт, и был очень рад тому, что он пришелся как нельзя к месту. Собственно, я хотел бы иметь дом ещё больших размеров.

Бергхоф (1936—1945) 
Заработав миллионы марок на книге «Майн кампф», а также получая солидную прибыль от публикации своего портрета на всех почтовых марках Германии, Гитлер мог самостоятельно оплачивать издержки на содержание Бергхофа, охраны, персонала, на приём государственных гостей. В 1939 году расходы партии и Гитлера были разделены.

В 1936 году в Бергхоф переехала Ева Браун, став неофициальной хозяйкой дома. Бергхоф стал местом частных и публичных встреч. Кроме личных комнат Гитлера и Евы Браун там была столовая, кухня, гостиная, кабинеты фюрера и его помощников, комнаты для гостей.

Самой впечатляющей комнатой был конференц-зал. Он был меблирован множеством уютных кресел, небольшими столиками, увешан дорогими коврами и картинами. Мраморный камин, ставший неизменной частью роскошного интерьера, придавал залу ту самую помпезность, тем не менее, в центре внимания было всегда огромное панорамное окно, которое открывалось и закрывалось с помощью электромотора.

К услугам Гитлера в Бергхофе всегда была наготове большая колонна водителей. Бергхоф охранялся командой СС, насчитывавшей в 1944 году около 2000 человек. В помощь ей тут работала также государственная служба охраны, которая занималась политическим контролем и проверкой подозрительных лиц.

Центр большой политики 
Государственные визиты на Оберзальцберг

Конец Бергхофа (1945—1952) 

Гитлер покинул Бергхоф 15 января 1945 года, переселившись в Фюрербункер в Берлине, в котором совершил самоубийство 30 апреля.

25 апреля 1945 года в результате налёта авиации союзников на Берхтесгаден, Бергхоф подвергся бомбардировке и был полностью разрушен. В два захода территорию Оберзальцберга бомбили 275 британских бомбардировщиков «Ланкастер» и «Москито», а также 98 «Мустангов» 8-й воздушной армии США. Было сброшено 1232 тонны бомб. 4 мая 1945 года уже после самоубийства Гитлера полуразрушенный Бергхоф был занят частями 4-й пехотной дивизии армии США.  Руины дома и прилегающих к нему помещений просуществовали до 1952 года. 30 апреля 1952 года по распоряжению Баварского правительства руины были полностью снесены.

В настоящее время лишь немногие из оставшихся бетонных сооружений в лесу напоминают о существовавшей некогда в этом месте бывшей резиденции фюрера — Бергхофа.

В июле 2008 года Институтом современной истории Мюнхен-Берлин, в рамках «Выставки Оберзальцберга» () на месте бывшей территории Бергхофа установлена мемориальная доска.

См. также 
 Кельштайнхаус

Литература 
 Оберзальцберг. Кельштайнхаус и Адольф Гитлер. Изд. Берхтесгаденское благотворительное общество, 2007
 Оберзальцберг. Историческая хроника. Изд. Fabritius, 2007
 Hitlers Berghof. Ver. ARNDT, 2000, 2003

Ссылки 

 Довоенная хроника: Усадьба Гитлера в Баварских Альпах
 The Third Reich in Ruins 
 Dokumentation Obersalzberg 

Сооружения нацистской Германии
Снесённые здания и сооружения Германии
Здания и сооружения района Берхтесгаденер-Ланд
Здания и сооружения, построенные в 1916 году в Германии
Здания и сооружения, разрушенные в 1945 году
Здания и сооружения, разрушенные в результате авианалёта
Резиденции правителей
Адольф Гитлер
Ева Браун